Cistérniga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cistérniga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Cistérniga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar